Кобзарі́ — див. Кобзар
 Кобзарі — селище в Амросіївському районі
 Кобзарі — село Білопільського району, виключене з обліку рішенням Сумської ради народних депутатів від 16 грудня 1994 року.

Див. також 

 Кобзар (значення)